Избушки

 Избушки — хутор, Вейделевский район, Белгородская область

См. также 
 Изба